Bogdanówka (ukr. Богданівка) – wieś w rejonie buskim obwodu lwowskiego nad rzeką Pełtew, założona w 1800 r. W II Rzeczypospolitej miejscowość należała do gminy Zadwórze w powiecie przemyślańskim województwa tarnopolskiego.

Linki zewnętrzne 
 Bogdanówka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon buski